Schiller-Preis heißen, benannt nach Friedrich Schiller:
 Schiller-Preis (Preußen), gestiftet 1859
 Augsburger Schillerpreis, gestiftet um 1889
 Volks-Schillerpreis, gestiftet 1902, vergeben seit 1904 von den deutschen Goethe-Bünden
 Grosser Schillerpreis der Schweizerischen Schillerstiftung, vergeben von 1920 bis 2012, abgelöst durch die Schweizer Literaturpreise
 Schillerpreis der Stadt Mannheim, vergeben seit 1954 
 Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg, vergeben seit 1955
 Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar, vergeben seit 1959
 Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank (ZKB Schillerpreis), vergeben seit 1979
 Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung, vergeben seit 2014
 Schiller-Preis des Deutschen Kulturwerks Europäischen Geistes, vergeben 1969 bis 1994
 Schiller-Ring der Deutschen Schillerstiftung, wird seit 1999 alle drei Jahre verliehen
 Friedrich-von-Schiller-Preis (Berlin)

Siehe auch:
 Friedrich Schiller#Schillerpreise